О́сип Аро́нович Рабино́вич (14 января 1817, Кобеляки Полтавской губернии — 1869, Мерано, Австро-Венгрия, ныне Италия) — русский прозаик, публицист, представитель русско-еврейской литературы, редактор, общественный деятель.

Биография 
Родился в состоятельной еврейской семье, детство прошло на Луганском литейном заводе, где он получил домашнее образование, сочетающее изучение европейских и еврейских дисциплин. В возрасте 23 лет поступил в Харьковский университет на медицинский факультет, который оставил ввиду ухудшения материального положения семьи.

В 1845 г. с женой и дочерью переезжает в Одессу, где его принимают в число поверенных коммерческого суда, в начале 1848 г. получает должность публичного нотариуса, открывает собственную контору и ведет обширную юридическую практику.

Осип Рабинович дебютировал в русской журналистике статьями в «Одесском Вестнике» в 1847-48 гг., и в русской литературе — переводом с иврита поэмы Якова Эйхенбаума «Гакраб» («Га-Крав» — Битва, Одесса, 1847), получившим хороший отзыв в петербургском журнале Библиотека для чтения. В двух выпусках одесского альманаха «Литературные вечера» 1849-50 гг. вышли его повести «История торгового дома „Фирлич и К°“» и «Мориц Сефарди». Среди авторов этого альманаха были впоследствии известные поэты Яков Полонский и Николай Щербина.

С середины 1850-х гг. публикует прозу и статьи в петербургских журналах «Современник», «Русское слово», «Библиотека для чтения», в московском «Русском вестнике» и др.

Наибольшую известность получила повесть Осипа Рабиновича «История о том, как реб Хаим-Шулим Фейгис путешествовал из Кишинёва в Одессу, и что с ним случилось» (1865). Автор ряда прижизненных книг прозы, журнальных и газетных публикаций, брошюр, посмертного 3-хтомного собрания сочинений.

С началом периода реформ 1856-60-х гг. совместно с И. И. Тарнополем добился права на выпуск первого русско-еврейского журнала «Рассвет», выпускавшегося в Одессе в 1860-61 году. Журнал пропагандировал идею единства нации, выступал против дискриминации евреев, боролся с рутиной, религиозными предрассудками среди еврейского населения. Рабинович оставался редактором издания вплоть до его закрытия.
В 1860-е гг. был гласным Одесской городской думы, участвовал в подготовке проекта нового городского уложения.
С выходом посмертного собрания сочинений в трёх томах (Петербург, Одесса, 1880—1888) получил статус «пионера русско-еврейской литературы». В СССР не переиздавался.
В современных исследованиях Осип Рабинович признается одним из основателей одесской литературной традиции, получившей развитие в творчестве Семёна Юшкевича, Исаака Бабеля и других одесских писателей.
Внук — инженер и учёный в области железнодорожного транспорта Артур Адольфович Абрагамсон.

Библиография 
 Повести из «Картин прошлого»: «Штрафной» (1859); «Наследственный подсвечник» (1860)
 Роман «Калейдоскоп» (1860)
 Повесть «История о том, как реб Хаим-Шулим Фейгис путешествовал из Кишинёва в Одессу, и что с ним случилось» (1865)
 Сочинения: В 3 томах. СПб., Одесса, 1880—1888 (с биографией автора)
 Избранное (репринт с дореволюционных изданий). Иерусалим, 1985.
 Любопытное / Библиотечка «Мигдаль» / С биогр. справкой О.А. Рабиновича и статьей Анны Мисюк «Одесские страницы еврейской культуры». Од.: Астропринт, 2000.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Шимон Маркиш. «Осип Рабинович» // Вестник Еврейского университета в Москве. 1994. № 1, 2.
 Белла Верникова. «Иоахим Тарнополь, соредактор первого русско-еврейского журнала „Рассвет“ и автор проекта реформ еврейского быта»
 Белла Верникова. «Работа нуждается в споре и в согласии»
 Белла Верникова. «Разговор с автоответчиком»
 Велвл Чернин. Идиш как субстрат русского языка Осипа Рабиновича

Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века
Редакторы Российской империи
Персоналии:Одесса:Литература
Похороненные на 1-м Христианском кладбище Одессы